El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2004 (oficialmente Cinzano Australian Motorcycle Grand Prix) fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2004. Tuvo lugar en el fin de semana del 15 al 17 de octubre de 2004 en el Circuito de Phillip Island, que está ubicado en la isla de Phillip Island,  estado de Victoria, Australia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Sete Gibernau y Loris Capirossi. Sebastián Porto ganó la prueba de 250 cc, por delante de Alex de Angelis y Manuel Poggiali. La carrera de 125 cc fue ganada por Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo fue segundo y Casey Stoner tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

2004
Grandes Premios de motociclismo 2004
Australia en 2004